Artemisia o artemísia, gènere de la família de les asteràcies de distribució subcosmopolita 
 Artemisia (Cimarosa), òpera en tres actes composta per Domenico Cimarosa sobre un llibret italià de Cratisto Jamejo
 Artemísia I de Cària, reina d'Halicarnàs, Kos, Nísiros i Calidna, feudatària dels reis perses aquemènides
 Artemísia II de Cària, reina de Cària, germana, esposa i successora de Mausol
 Artemisia regina di Caria, òpera en dos actes composta per Domenico Cimarosa sobre un llibret italià de Marcello Marchesini